«Культ» () — американский мистический сериал, премьера которого состоялась 19 февраля 2013 года на телеканале CW. В центре сюжета журналист и ассистент продюсера, которые расследуют мистические исчезновения людей, связанные с популярным телесериалом «Культ». 10 апреля 2013 года «Культ» был снят с эфира. Показ оставшихся шести серий возобновился 28 июня 2013 года и завершился 12 июля 2013 года.

Сюжет 
Журналист Джефф (Мэттью Дэвис) после исчезновения своего брата, явно связанного с телесериалом «Культ», решает отправиться на студию сериала, представившись журналистом. Там он встречает ассистентку продюсера телесериала «Культ», Скай (Джессика Лукас). Вместе они расследуют дело фанатов шоу, которые могут воссоздавать преступления, совершенные на экране.

В ролях

Главные герои 
 Мэттью Дэвис — Джеффри Дин «Джефф» Сефтон, журналист.
 Джессика Лукас — Скай Ярроу, ассистент продюсера.
 Алона Тал — Марти Герритсен, актриса, играющая Келли Коллинз в телесериале «Культ».
 Роберт Неппер — Роджер Ривз, актёр, играющий Билли Гримма в телесериале «Культ».

Второстепенные персонажи 
 Мария Авгеропулос — Кирсти
 Кристиан Купер — Энди
 Эндрю Лидс — Кайл Сигал
 Стейси Фарбер — Эй Джей
 Бен Холлингсворт — Питер Грей

Эпизоды

Производство 
«Культ», как первоначально предполагалось, должен был транслироваться на ныне несуществующей сети WB. Однако, когда сменил CW, руководители CW в то время отменили шоу, в котором должен был играть Мэттью Бомер. Однако в январе 2012 года пересмотренный вариант сериала был возрожден на CW. Телесериал был создан Рокни С. О’Бэннон, который также является исполнительным продюсером вместе с Джошем Шварцем, Стефани Сэвадж и Леном Гольдштейном и продюсерскими компаниями Warner Bros. Television и Fake Empire Productions.

Кастинг начался в феврале 2012 года, Джессика Лукас первой получила главную женскую роль Скай Ярроу, молодой помощницы продюсера, которая в команде с блогером расследуют дело поклонников популярного сериала «Культ». Алона Тал была следующей утверждена на роль Келли Коллинз в вымышленном сериале «Культ». Роберт Неппер сыграет роль Роджера Ривза, актера играющего роль Билли Гримма в шоу. Затем Мэттью Дэвис был утвержден на главную мужскую роль Джеффа Сефтона, журналиста, работающего со Скай. Эндрю Лидс исполнит роль Кайла Сигала, исполнительного продюсера сериала.

Пилотная серия была официально утверждена CW 11 мая 2012 года.

Реакция критиков 
Сериал получил в основном смешанные и негативные отзывы от критиков и потерпел провал в рейтингах.

Рейтинги 
Пилотный эпизод привлек менее миллиона зрителей и рейтинг 0,3 в категории 18-49, что стало наихудшим результатом для CW и всего телевидения в целом.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Программы телеканала The CW
Драматические телесериалы США
Мистические телесериалы США
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2013 году
Телесериалы об актёрах